Блексбург има више значења:
 Блексбург
 Блексбург (Јужна Каролина)